Депортация акадийцев (среди депортируемых акадийцев известная под именем  «Великий переполох»; среди депортирующих британцев и американцев — под названиями  — «Великая Депортация») — массовая депортация французских поселенцев из атлантических провинций Канады, повлёкшая смерть тысяч переселенцев, проведённая британцами во 2-й половине XVIII века.

История 

Утрехтский мирный договор (1713) передал некогда французскую Акадию (совр. Новая Шотландия) Великобритании вместе с 1,5-тысячным франкоязычным населением данной колонии. Хотя переселенческая колонизация Франции всегда была крайне слабо организована, а количество колонистов исчислялось десятками, рождаемость в среде тех немногочисленных прибывших французских переселенцев и их потомков была на треть выше, чем в самой Франции, а также в Англии и в её англоязычных колониях. Кроме того, франко-акадийцы жили менее скученно, и смертность от инфекционных заболеваний в их среде была низкой, поэтому за 40 лет в составе Великобритании их число увеличилось с 1,5 до около 15 тысяч человек, что вызвало тревогу у англо-американских властей, которые к тому же сомневались в лояльности франкофонов английской короне.

Ход событий 

Депортация затронула франкоязычных жителей бывших французских территорий (Акадия и Новая Шотландия) в Атлантической Канаде. С 1755 по 1763 по приказу британского губернатора Чарльза Лоренса было депортировано свыше 11 000 человек, более половины из которых погибло в трюмах кораблей, перевозивших их в тюрьмы британской колонии на территории нынешних США. Около 3 000 франко-акадцев нашли убежище у берегов Франции на острове Бель-Иль.

Часть из них переместилась на территорию Луизианы, где их, католиков, приветствовала испанская администрация и французское население. Позднее с их непосредственным участием на территории южной Луизианы сформировалась особая этнокультурная группа — каджуны (искаж. от ).

Многие также бежали в глухие и заболоченные северные регионы современной провинции Нью-Брансуик, где в настоящее время проживает более 200 тысяч их потомков, по-прежнему говорящих на французском языке.

Имущество акадийцев было сожжено или передано во владение лоялистам, американским, британским и немецким колонистам.

Сопротивляясь колонизации, акадийцы организовали партизанское движение под предводительством Жозе Бруссара, именуемое «Восход» (Босолей). В 1785 году они основали город Эдмундстон в верхнем течении реки Сент-Джон. В настоящее время это самый крупный полностью франкоязычный город Америки за пределами провинции Квебек.

В 1922 году был создан мемориальный парк Гран-Пре.

См. также 
 Битва при Квебеке (1759)
 Осада форта Босэжур
 Франкоканадцы
 Квебекцы
 Новая Франция
 Монктон, Роберт

Примечания 

Акадия
История Канады
Семилетняя война
Североамериканский театр Семилетней войны
Депортации народов
Права меньшинств
Геноцид
Этнические чистки
Дискриминация в Великобритании